Kotetsu Hagane, personaggio di Naruto
 Kotetsu (nave corazzata), corazzata della Marina imperiale giapponese
 Isane Kotetsu, personaggio di Bleach
 Kōtetsu tenshi Kurumi, manga conosciuto anche come Steel Angel Kurumi